Сезон 2013/2014 стал для ПСЖ 41-м в Чемпионате Франции и 44-м в своей истории. Несмотря на 1-е место в прошлом сезоне, главный тренер Карло Анчелотти покинул команду. На место главного тренера был приглашен Лоран Блан. Руководство продолжило скупать самых сильных звезд в команду: Эдинсон Кавани, Маркиньос и др. С ними команда снова заняла 1-е место в чемпионате, выиграла кубок лиги и Суперкубок страны. Однако в Лиге чемпионов команде не удалось пройти барьер 1/4 финала, отпустив вперед английский Челси.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

110.900.000

Зима 

25.000.000

Ушли из клуба

Лето 

26.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:135.900.000

Общая прибыль:26.500.000

Разница:109.400.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

Кубок лиги

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Франции

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2012
Пари